Assaki kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Assâki, ort, Tanger-Tétouan, 
 Assaki (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt, 

Robotskapade Marockoförgreningar